El término vesícula puede hacer referencia:

 en geología, a una vesícula (geología), una pequeña cavidad en lava o tefra;
 en biología celular, a la vesícula (biología celular), un orgánulo pequeño de la célula;
 en dermatología, a una vesícula, una formación de menos de 5mm (milímetros) de diámetro y llena de líquido en la epidermis de la piel.

Además, en anatomía, puede referirse:

 a la vesícula biliar, un órgano del aparato digestivo que se encuentra debajo del hígado;
 a las vesículas seminales, unas glándulas productoras del 60% del volumen del líquido seminal.